Koevoet (gereedschap)
 Breekijzer (Vlaanderen), een Vlaams consumentenprogramma op VT4
 Breekijzer (Nederland), een Nederlands consumentenprogramma op SBS6
 Pinch-hitter